Indian summer (letteralmente "estate indiana") è un'espressione idiomatica della lingua inglese per indicare quella che in lingua italiana è chiamata l'estate di San Martino.

Indian Summer può inoltre riferirsi a:

Cinema 
Indian Summer – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Solax Film Company
Indian Summer – cortometraggio del 1913 diretto da Lem B. Parker
Indian Summer – documentario del 1920 prodotto dalla Post Nature Pictures
Indian Summer – cortometraggio del 1953 diretto da James Mage
Indian Summer – cortometraggio del 1960 diretto da Jules Schwerin
 Indian Summer – titolo per il mercato statunitense del film La prima notte di quiete del 1972 diretto da Valerio Zurlini
Indian Summer – film del 1987 diretto da Timothy Forder
Indian Summer – film del 1991 diretto da George Kuchar
Ritorno a Tamakwa (Indian Summer) – film del 1993 diretto da Mike Binder
Indian Summer – film del 1996 diretto da Nancy Meckler
Indian Summer – film del 2001 diretto da Hyo-jeong No

Letteratura 
 L'estate di San Martino (Indian Summer) – romanzo di William Dean Howells del 1886
 Indian Summer '70. C'era una volta San Babila – romanzo di Maurizio Murelli, AGA Editrice, 2015 ISBN 8898809220

Musica 
Indian Summer – gruppo musicale emo statunitense

Album 
Indian Summer – album dei Poco del 1977.
Live Indian Summer – album di Al Stewart del 1981.
 Indian Summer – album dei Go West del 1992.

Canzoni 
 Indian Summer – brano dall'album Morrison Hotel del 1970 dei The Doors.
 Goodbye Indian Summer – brano dei Langauge del 1984.
 Indian Summer Sky – brano dall'album The Unforgettable Fire del 1984 degli U2.
 Indian Summer – brano dall'album Remembrance Days del 1986 dei The Dream Academy.
 Indian Summer – brano dall'album Jamboree dei Beat Happening del 1988.
 Indian Summer – brano dall'album Symbiosis del 1995 di Simon Phillips.
 Indian Summer – brano dall'album Control del 2002 dei Pedro the Lion.
 Indian Summer – brano dall'EP Scarlet's Hidden Treasures del 2004 di Tori Amos.
 Indian Summer – brano dall'album Here and No del 2007 degli America.
 Indian Summer – brano dall'album Send Away the Tigers del 2007 dei Manic Street Preachers.
 Indian Summer – brano dall'album Love 2 del 2009 degli AIR.
 Indian Summer – brano dall'album Riceboy Sleeps del 2009 di Jónsi & Alex.
 Indian Summer – brano dall'album Graffiti on the Train del 2013 degli Stereophonics.